Wolf kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Brandt Wolf
 Egbert Ludwigowitsch Wolf
 Frederick Adolph Wolf
 Franz Theodor Wolf
 Karl Wolf
 Matthias Wolf
 Nathanael Matthaeus von Wolf
 Paul S. Wolf
 Wolfgang Wolf

Robotskapade auktorsförkortningar